Kugelkreuz steht für:

 ♁ (auch Kugelkreuz), religiöses und herrschaftliches Symbol
 Goldenes Kugelkreuz, Auszeichnung der Evangelischen Jugend in Deutschland 

Kreuze in der Heraldik:
 Apfelkreuz (auch Kugelkreuz, Ballenkreuz), Kreuz mit Kreisen an den Enden
 Perlenkreuz (auch Kugelkreuz, Ballenkreuz, Münzenkreuz), Kreuz mit Armen aus Kreisen

Siehe auch:
 Kreuz auf der Weltkugel